Cummins puede hacer referencia a:

 Cummins Inc., una empresa fabricante de motores diésel, con base en la ciudad de Columbus, en el estado de Indiana (Estados Unidos).
 El municipio de Cummins, un municipio del condado de Pocahontas, en el estado de Iowa (Estados Unidos).

Además, puede referirse a las siguientes personas:
 Anna Cummins (n.1980), una remera estadounidense,
 Gordon Cummins (1913/1914-1942), un asesino en serie estadounidense,
 Lanna Cummins (o Lanna Commins; n.1983), una cantante folclórica tailandesa.